Понтеведра може да се отнася за:
 Понтеведра, град в Испания
 Понтеведра (провинция), провинция в Испания
 Понтеведра (комарка), комарка в Испания